Die Abkürzung lit. (von ) wird in der Rechtswissenschaft verwendet, um einen bestimmten Punkt von nach Buchstaben gegliederten Aufzählungen in Rechtsnormen zu zitieren.

Beispiel für  Grundgesetz (GG):

Hier kann der Unterpunkt „a) in der Kriminalpolizei“ als „Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 lit. a GG“ zitiert werden. Teilweise wird auch geschrieben „Art. 73 Abs. 1 Nr. 10 a) GG“. Der deutsche Gesetzgeber schreibt heute in Gesetzen: „Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a des Grundgesetzes“.

Juristische Methodenlehre
Schreibtechnik
Wissenschaftspraxis